Александр Григорьевич Колесников:
 Колесников, Александр Григорьевич (1924—1994) — заслуженный учитель РСФСР.
 Колесников, Александр Григорьевич (род. 1947) — советский учёный-металлург.